Louvain steht für folgende Orte:

 Louvain, französischer Name von Löwen, Stadt in der Region Flandern, Belgien
 Louvain-la-Neuve, Planstadt in der Provinz Wallonisch-Brabant, Belgien
 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Stadt in der Provinz Wallonisch-Brabant, Belgien

Siehe auch:
 Louven